Název Struhy má více sídel:
 Struhy (Čachovice), část obce Čachovice v okrese Mladá Boleslav
 Struhy (Vlastec), část obce Vlastec v okrese Písek
 Struhy (vodní kanál) – vodní kanál v okrese Příbram